Saarajoki kan syfta på följande platser:

Finland 

 Saarajoki (vattendrag, lat 65,93, long 24,57), Lappland, 
 Saarajoki (vattendrag, lat 65,92, long 24,95), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar